Die Deutsche Blindenfußball-Liga (DBFL), auch Blindenfußball-Bundesliga genannt, nahm im März 2008 ihren Spielbetrieb im Blindenfußball auf. Gespielt wird im System „Jeder gegen jeden“. Die Spiele werden in Turnierform in verschiedenen Teilnehmer-Städten ausgetragen und seit 2011 zwei Spieltage pro Saison auf öffentlichen Plätzen in einer neutralen Stadt. Von 2017 bis 2020 wurden an einem zusätzlichen Spieltag nach der regulären Saison noch die Platzierungsspiele ausgetragen. Es gibt keinen geregelten Auf- und Abstieg.

Ausgerichtet wird die Liga durch die Sepp-Herberger-Stiftung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), den Deutschen Behindertensportverband (DBS) und den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV).

Deutsche Meister im Blindenfußball

Spielzeiten

Saison 2008 
Die erste Saison der Blindenfußball-Bundesliga wurde im März und April 2008 mit drei Turnieren in Berlin, Stuttgart und Dortmund ausgetragen. Erfolgreichster Torschütze der Premierensaison wurde Alexander Fangmann (Stuttgart) mit 10 Toren.

Tabelle:

|}

Saison 2009 
In der zweiten Spielzeit der Liga kämpften neun Teams bei vier Turnieren um Punkte. Neu dabei waren der PSV Köln und VfB 09/13 Gelsenkirchen. Die Mannschaft von SFZ BBW Chemnitz wechselte zum Chemnitzer FC. Torschützenkönig wurden Vedat Sarikaja (Stuttgart) und Cengiz Dinc (Dortmund) mit je 11 Toren.

Tabelle:

|}

Saison 2010 
In der Saison 2010 spielten wieder neun Mannschaften, Würzburg und Berlin lösten ihre Spielgemeinschaft auf und traten jeweils selbstständig an. Neu dabei war die SG Saarbrücken/Braunschweig. Torschützenkönig wurde Vedat Sarikaja (Stuttgart) mit 18 Toren.

Tabelle:

|}

Saison 2011 
Auch in der Saison 2011 waren neun Mannschaften vertreten. Gespielt wurde in Köln, Mannheim, Chemnitz und Hannover. Wieder dabei war Köln, das 2009 zuletzt angetreten war. Braunschweig löste seine Spielgemeinschaft mit Saarbrücken wieder auf, während Würzburg eine neue mit Mainz gründete. Torschützenkönig wurde Vedat Sarikaja (Stuttgart) mit 18 Toren.

Tabelle:

|}

Saison 2012 
In der Saison 2012 nahmen acht Teams teil. Gespielt wurde in Stuttgart, Neumünster, Heidelberg, Dortmund, Herford und München. Würzburg löste seine Spielgemeinschaft mit Mainz wieder auf, während mit Berlin/Braunschweig und Dortmund-Kirchderne/St. Pauli zwei neue gegründet wurden. Torschützenkönig wurde Alican Pektas (Marburg) mit 11 Toren.

Tabelle:

|}

Saison 2013 
In der Saison 2013 nahmen neun Mannschaften teil. Gespielt wurde in Braunschweig, Hamburg, Regensburg, Düren, Soest und Stuttgart. Dortmund und St. Pauli lösten ihre Spielgemeinschaft wieder auf, während mit Köln und Düren eine neue gegründet wurde. Torschützenkönig wurden Alican Pektas (Marburg) und Michael Wahl (Köln/Düren) mit je 10 Toren.

Tabelle:

|}

Saison 2014 
In der Saison 2014 nahmen neun Mannschaften teil. Gespielt wurde in Mainz, Dortmund, Marburg, Gelsenkirchen und Lübeck. Der PSV Köln löste seine Spielgemeinschaft mit dem RBSSV Düren wieder auf und trat selbstständig an. Neu dabei war der FC Viktoria 1889 Berlin, der als Nachfolgeverein des LFC Berlin den Platz in der Spielgemeinschaft Braunschweig/Berlin übernahm. Torschützenkönig wurde Alican Pektas (Marburg) mit 20 Toren.

Tabelle:

|}

Saison 2015 
In der Saison 2015 nahmen neun Mannschaften teil. Gespielt wurde in Chemnitz, Landshut, Dortmund, Düren und Freiburg. Neu dabei war der FC Schalke 04, der die Mannschaft vom VfB 09/13 Gelsenkirchen übernahm. Torschützenkönig wurde Alican Pektas (Marburg) mit 13 Toren.

Tabelle:

|}

Saison 2016 
In der Saison 2016 nahmen neun Mannschaften teil. Gespielt wurde in Gelsenkirchen, Stuttgart, Hamburg, Berlin und Rostock. Neu dabei waren die Spielgemeinschaften Köln/Köppern und München/Würzburg. Der FC Viktoria 1889 Berlin löste die Spielgemeinschaft mit Eintracht Braunschweig wieder auf. Torschützenkönig wurde Jonathan Tönsing (St. Pauli) mit 15 Toren.

Tabelle:

|}

Saison 2017 
In der Saison 2017 nahmen acht Mannschaften teil. Gespielt wurde in Berlin, Dortmund und Stuttgart. Neu dabei war Borussia Dortmund, welche die Mannschaft des ISC Viktoria Dortmund-Kirchderne übernommen hat. Viktoria 1889 Berlin schloss sich mit dem TSV 1860 München zu einer Spielgemeinschaft zusammen. Torschützenkönig wurden Alican Pektas (Marburg) und Hasan Koparan (Schalke) mit je 13 Toren.

Reguläre Saison:

|}

Platzierungsspiele 
Die Platzierungsspiele fanden am 9. September 2017 in Halle statt. Es spielten jeweils die beiden Tabellennachbarn gegeneinander die Platzierung aus (Erster gegen Zweiter, Dritter gegen Vierter usw.). Der FC St. Pauli gewinnt nach Sechsmeterschießen mit 3:2 und wurde somit deutscher Meister.

Saison 2018 
In der Saison 2018 nahmen sieben Mannschaften teil. Gespielt wurde in Wangen im Allgäu, Hamburg, Gelsenkirchen und Dortmund. Viktoria 1889 Berlin löste seine Spielgemeinschaft mit dem TSV 1860 München wieder auf. Torschützenkönig wurde Alexander Fangmann (Stuttgart) mit 11 Toren.

Reguläre Saison:

|}

Platzierungsspiele 
Die Spiele fanden am 25. August 2018 in Düsseldorf statt. Es spielten jeweils die beiden Tabellennachbarn gegeneinander die Platzierung aus. Der MTV Stuttgart wurde zum sechsten Mal deutscher Meister.

Saison 2019 
In der Saison 2019 nahmen sechs Mannschaften teil. Gespielt wurde in Stolberg, Marburg, Dortmund und Stuttgart. Viktoria 1889 Berlin schloss sich mit dem PSV Köln zu einer Spielgemeinschaft zusammen. Torschützenkönig wurden Alican Pektas (Marburg) und Jonathan Tönsing (St. Pauli) mit je 16 Toren.

Reguläre Saison:

|}

Platzierungsspiele 
Die Spiele fanden am 31. August 2019 in Saarbrücken statt. Es spielten jeweils die beiden Tabellennachbarn gegeneinander die Platzierung aus. Blau-Gelb Blista Marburg gewinnt nach Sechsmeterschießen und wurde zum fünften Mal deutscher Meister.

Saison 2020 
In der Saison 2020 nahmen sechs Mannschaften teil. Gespielt wurde in Erfurt, Dortmund und Hamburg. Die Mannschaft von Viktoria 1889 Berlin trat aus dem Verein aus und Hertha BSC bei. Torschützenkönig wurde Alexander Fangmann (Stuttgart) mit 11 Toren.

Reguläre Saison:

|}
Vier Spiele wurden am grünen Tisch gewertet.

Platzierungsspiele 
Die Spiele fanden am 24. Oktober 2020 in Magdeburg statt. Es spielten jeweils die beiden Tabellennachbarn gegeneinander die Platzierung aus. Der MTV Stuttgart wurde zum siebten Mal deutscher Meister.

Saison 2021 
In der Saison 2021 nahmen acht Mannschaften teil. Gespielt wurde in Berlin, Trier, Stuttgart, Hamburg und Bonn. Erstmals dabei waren der BSV 1958 Wien sowie Fortuna Düsseldorf, dessen Team in einer Spielgemeinschaft mit dem 1. FC Düren antrat. Erstmals seit 2016 wurden keine Platzierungsspiele ausgetragen, es zählte also nur die Abschlusstabelle. Deutscher Meister wurde zum zweiten Mal der FC St. Pauli. Torschützenkönig wurde Jonathan Tönsing (St. Pauli) mit 31 Toren.

|}

Saison 2022 
In der Saison 2022 nahmen erneut acht Mannschaften teil. Gespielt wurde in Karlsruhe, Soest, Gelsenkirchen, Berlin und Köln. Ein Nachholspiel fand in Hamburg statt. Fortuna Düsseldorf spielte nun in einer Spielgemeinschaft mit dem PSV Köln. Im letzten Saisonspiel konnte sich der FC St. Pauli mit 4:0 gegen den MTV Stuttgart durchsetzen und wurde zum dritten Mal Deutscher Meister. Torschützenkönig und Spieler der Saison wurde erstmals Rasmus Narjes (FC St. Pauli) mit 11 Treffern.

|}

Ewige Tabelle 
!!Jahre!!Titel
||14|| 7
||14|| 5
||13|| 2
||12|| 0
||13|| 0
||11|| 0
|| 5|| 0
|| 5|| 0
||5|| 0
||4|| 0
|| 2|| 0
||2|| 0
||2|| 0
||1|| 0
||1|| 0
||1|| 0
||1|| 0
||1|| 0
||1|| 0
||1|| 0
||1|| 0
||1|| 0
||1|| 0
||1|| 0
||1|| 0
|}
Die Platzierungsspiele sind nicht in der Tabelle berücksichtigt.

Weblinks 
 Blindenfussball.net Webseite zum Blindenfußball
 www.blinden-fussball.de Blindenfußball-Bundesliga
 Artikel zur Blindenfußball-Bundesliga auf der Seite der Sepp-Herberger-Stiftung

Einzelnachweise 

Fußball 2008
Fußball 2009
Fußball 2010
Fußball 2011
Fußball 2012
Fußball 2013
Fußball 2014
Fußball 2015
Fußball 2016
Fußball 2017
Fußball-Bundesliga
Blinden- und Sehbehindertensport
Behindertensport (Deutschland)
Behindertensport (Fußball)